Il doppio del Kunming Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Samuel Groth e John-Patrick Smith ha battuto in finale Gō Soeda e Yasutaka Uchiyama 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
  Samuel Groth /  John-Patrick Smith (Campioni)

  Purav Raja /  Divij Sharan (semifinali)
  Rik De Voest /  Chris Guccione (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Kunming Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013